ryjek – rodzaj wymarłych ssaków z monotypowej rodziny ryjkowatych
ryjek (rostrum) – pojęcie z anatomii zwierząt
Ryjek – postać z serii książek i komiksów Tove Jansson o Muminkach i serialu animowanego z cyklu Muminki
Rybnicka Jesień Kabaretowa „Ryjek” – festiwal grup kabaretowych organizowany przez Fundację Elektrowni Rybnik